Национальный монумент Холокоста (, ) — мемориал, посвящённый памяти Холокоста в Оттаве, Онтарио. Расположен напротив Канадского военного музея на северо-восточном углу улиц Веллингтон и Бут (местность Лебретон-Флетс), рядом со станцией Оттавского метро «Пимиси», на расстоянии около 1,5 км от Парламентского холма. Мемориал сооружён по проекту Даниэля Либескинда.

История 
Памятник был построен благодаря настойчивым усилиям бывшей студентки Оттавского университета Лоры Гросман, предки которой родом из Польши пережили Холокост. Лора провела кампанию и встретилась с различными членами парламента, чтобы поддержать принятие законопроекта.

Национальный закон о памятнике Холокоста (законопроект C-442) в котором было запланировано сооружение мемориала в столице Канады, получил королевское согласие 25 марта 2011 года. Законопроект был внесен в частном порядке Тимом Уппалом, государственным министром и депутатом округа Эдмонтон-Шервуд-Парк, и получил единодушную поддержку.

Памятник планировалось открыть осенью 2015 года но затем сроки были перенесены на весну 2017 года из-за задержек в строительстве. Официальное открытие состоялось 27 сентября 2017 года.

Описание 
Поднявшись по ступенькам памятника, посетители видят Башню Мира комплекса зданий Парламента Канады, а на стенах представлены фотографии Эдуарда Буртынского. Часть фотографий связана с действовавшим во время войны негласным запретом на приём еврейских беженцев из Европы в Канаде, инициатором которого был глава иммиграционного агентства Канады Ф. Блэр.

Монумент находится в ведении Национальной столичной комиссии.

См. также 
 :en:Antisemitism in Canada
 :en:Montreal Holocaust Museum
 :en:Museum of Jewish Montreal
 Еврейская община Оттавы
 История евреев Канады

Примечания

Ссылки 
 
 Debating Canada’s National Holocaust Monument

Памятники Оттавы
Памятники жертвам Холокоста
Скульптуры 2017 года
История евреев Канады